Димитър Николов Спасов е български детски писател и поет. Той е създателят на оригиналния текст на „Аз съм Сънчо“.

Биография 
Роден е на 20 септември 1925 г. в Плевен в семейството на Никола Спасов (финансов инспектор) и Стефана Николова (учителка). Има брат, Васил Николов Спасов – Веник, който става художник-карикатурист.

Завършва Втора мъжка гимназия в Плевен през 1946 г. По-късно твори в София.

Сътрудничи със стихове, разкази, поемки и приказки във всички тогавашни детски списания и вестници („Славейче“, „Дружинка“ и др.) и на „Български червен кръст“.

Бил е почетен гост на „Седмица на детската книга и изкуства за деца“ в гр. Толбухин (1987, 1970).

Работи с композиторите Петър Ступел, Христо Недялков, Александър Райчев, Парашкев Хаджиев, Димитър Вълчев, Бенцион Елиезер, Борис Карадимчев, Михаил Шопов, Владимир Шопов, Александър Текелиев, Хайгашот Агасян и др.

Член е на Съюза на журналистите.

Едва след 1989 г. има възможност да изрази своята дълбока религиозност чрез стихове за най-светлите християнски празници със сборника „Да се свети името Ти“ (1993).

На 21 април 1996 г. Димитър Спасов претърпява инцидент с лек автомобил в София и след седмица на 28 април почива на 70-годишна възраст.

Творчество 
Творчеството на Димитър Спасов е изцяло посветено на децата – като дългогодишен редактор в Българско национално радио, той е създателят на популярното детско предаване „Бърборино“ и „Сладкопойна чучулига“. После е един от първите редактори в детския отдел на Българска национална телевизия, създаден от поетесата Леда Милева (1962). Там написва текста на песента „Лека нощ, деца“, („Аз съм Сънчо“), която цели поколения деца всяка вечер и до днес слушат и гледат пред телевизионния екран. Песента „Аз съм Сънчо“ по музика на Петър Ступел е в репертоара на известния италиански хор „Антониано“. В предаването „Климент пее и рисува“, излъчвано в „Лека нощ, деца“ на художника Климент Денчев – Климбо, повечето от текстовете са написани от Димитър Спасов.

Текстът на песента „Зимна песничка“ („Над смълчаните полета...“) по музика на Христо Недялков се изпълнява на всеки концерт на Детския радиохор. Известна е и на детските хорове в Япония. Авторското право, получавано от Япония става причина и за обвинението, че е японски шпионин, което завършва благополучно за Димитър Спасов.

Самостоятелни стихосбирки

Без информация дали са издавани:

Разкази и приказки

Участие в сборници

Поемки

Без информация дали са издавани:

Плочи

Касети

CD

Признание и награди 
Награден от ЦК на ДКМС за текстовете „Родина“ и „Лека нощ деца“ (1962). Получава специална награда на Седмия национален радиоконкурс за детски песни за текста на „Зайо юнака“ (1987).

Бележки

Външни препратки 
 
 Димитър Спасов в Литернет

Български детски писатели
Български поети
Родени в Плевен